Ву́лиця Єсе́ніна (також Ву́лиця Сергі́я Єсе́ніна) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Єсеніна — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Єсеніна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Єсеніна — вулиця у місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Єсеніна — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Сергія Єсеніна — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Єсеніна — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Єсеніна — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Єсеніна — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Сергія Єсеніна — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Мелетія Смотрицького у місті Бориспіль. 
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Василя Вишиваного у місті Городок.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Назарія Яремчука у місті Дубно.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Добросусідська у місті Знам'янка.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Василя Симоненка у місті Ізмаїл.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Вільнюська у місті Ізюм.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Кодима.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Юрія Тютюнника у місті Коростень.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Полку Азов у місті Костопіль.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Джохара Дудаєва у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Рибки у місті Лубни.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Любешів.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Остапа Вишні у місті Маневичі.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Бровченків у місті Ніжин.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Січова у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Степана Руданського у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Петра Зінченка у місті Рівне.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Костенко у місті Свалява.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Агатангела Кримського у місті Суми.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Остапа Луцького у місті Чернівці.
 Вулиця Єсеніна — колишня назва вулиці Григорія Квітки-Основ’яненка у місті Шостка.

Вулиці, названі на честь людей